Rio de Janeiro – miasto w Brazylii
 Rio de Janeiro – stan w Brazylii
 Rio de Janeiro – rzeka w Brazylii
 MS Rio de Janeiro – frachtowiec pływający pod banderą niemiecką w l. 1914-1940
 Río de Janeiro (stacja metra) – metro w Buenos Aires

Zobacz też